Befrielsen er en dansk spillefilm fra 2022 instrueret af Anders Walter.

Handling 
Storfilmen BEFRIELSEN er inspireret af virkelige begivenheder og handler om et af danmarkshistoriens underbelyste kapitler: Håndteringen af de hundredetusinder af tyske flygtninge, der kom til Danmark lige før og efter befrielsen af Danmark i foråret 1945. Forstanderfamilien på Ryslinge Højskole på Fyn kommer i et umuligt dilemma, da skolen omdannes til interneringslejr for tyske flygtninge. Skal familien gå imod folkestemningen og hjælpe de mange flygtninge eller holde sig fra det, og være tydelige i deres modstand til tyskerne?
BEFRIELSEN er et gribende og nervepirrende 2. Verdenskrig-drama om en nations sjæl under pres.

Medvirkende 

 Pilou Asbæk
 Katrine Greis-Rosenthal
 Ulrich Thomsen
 Morten Hee Andersen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Spillefilm fra Danmark
Danske film fra 2022